Кріс — кремінна рушниця;
 Кріс — англійське ім'я;
 Кріс — китайський реп-співак, колишній учасник гурту EXO;
 Кріс — персонаж давньогрецької міфології, син Фока.

Прізвище 
 Кріс Йоганн (1853—1928) — німецький фізіолог.

Див. також 
 Крис — національна форма кинджала, поширена в Індонезії, на Філіппінах
 Криси — борти капелюха
 Крисине — село Богодухівського району Харківської області